Nemitz ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Nemitz (1873–1962), SPD-Politikerin und Reichstagsabgeordnete
 Barbara Nemitz (* 1948), deutsche Malerin und Kunstwissenschaftlerin
 Carsten Nemitz (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Elfriede Nemitz (1893–1979), Tochter von Anna Nemitz, SPD-Politikerin und Bezirksverordnete in Berlin-Charlottenburg
 Ferdinand Nemitz (1805–1886), deutscher Jurist, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Fritz Nemitz (1892–1968), deutscher Kunsthistoriker
 Kurt Nemitz (1925–2015), deutscher Volkswirt, Bremer Senatsdirektor und Präsident der Landeszentralbank
 Max Nemitz (1888–1970), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Heimatforscher
 Otto Nemitz (1935–2012), deutscher Maler
 Sarah Nemitz (* 1964), deutsche Theater- und Drehbuchautorin und Schauspielerin

Nemitz ist der Ortsname von
 Nemitz (Trebel) (ehemals Nemitz, Kreis Dannenberg), Ortsteil der Gemeinde Trebel

Nemitz ist der deutsche Ortsname von
 Niemierzyn (Szczecin) (bis 1945 Stettin-Nemitz), Ortsteil der Stadt Stettin 
 Niemica (Golczewo) (bis 1945 Nemitz, Kreis Cammin/Pommern), Ortsteil der Gmina Golczewo
 Niemica (Malechowo) (bis 1945: Nemitz, Kreis Schlawe/Pommern), Ortsteil der Gmina Malechowo

Siehe auch:
 Niemitz
 Nimitz
 Nemetz
 Nimetz